Voici la liste des planètes mineures numérotées de 485001 à 486000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 485001 à 486000

485001-485100

485101-485200

485201-485300

485301-485400

485401-485500

485501-485600

485601-485700

485701-485800

485801-485900

485901-486000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000